François Gouffier de Bonnivet ist der Name folgender Personen:

* François Gouffier de Bonnivet († 1556), französischer Adliger und Militär
 François Gouffier de Bonnivet († 1594), französischer Adliger und Militär